LDG steht für:
 Laufdrehgestell
 Libyan Desert Glass, deutsch Libysches Wüstenglas, amorphes Quarzglas
 Flughafen Leschukonskoje (IATA-Code), russischer Flughafen

ldg steht für:
 Nyima (ISO-639-3-Code), Cross-River-Sprache in Nigeria

Abkürzung